Louisenlund steht für

 Stiftung Louisenlund, Träger des staatlich anerkannten Gymnasiums mit Internat Louisenlund (Schloss Louisenlund) in Schleswig-Holstein
 Louisenlund (Bornholm), Wald und archäologischer Fundplatz bei Østermarie auf der dänischen Insel Bornholm